Bill Ligon – ex cestista statunitense
 Désiré Ligon – cestista belga
 Goose Ligon – cestista statunitense